Верне́й-су-Кусі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 85 км на південний схід від Ам'єна, 23 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 137,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верней-су-Кусі на сайті французького Національного інституту географії
 Верней-су-Кусі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верней-су-Кусі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верней-су-Кусі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верней-су-Кусі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена